Polgári Platform, lengyelországi liberálkonzervatív politikai párt
Polgári Platform, magyarországi civil szervezet
Polgári Platform, oroszországi parlamenti párt